Múhsin forma part del nom de molts personatges:
 Al-Múhsin ibn al-Qàïd, emir hammadita
 Mohsin Hamid, novel·lista
 Muhsin Al-Ramli, escriptor iraquià
 Muhsinzade Abdullah Paşa, home d'estat, gran visir i general otomà

Referències